Нельсон, Иэн:
 Нельсон, Иэн Пол (род. 1982) — американский актёр.
 Нельсон, Иэн Майкл (род. 1995) — американский актёр и певец.